Haeckelia är ett släkte av kammaneter. Haeckelia ingår i familjen Haeckeliidae. 

Haeckelia är enda släktet i familjen Haeckeliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kammaneter
Haeckelia